Rybka může být:

 malá ryba
 Rybka – 32bitový a 64bitový šachový počítačový program
 zlatá rybka (rozcestník) – více významů

příjmení
 Jaroslav Rybka (1931–2018) – český lékař – internista a diabetolog
 Marcela Rybková (* 1959) – česká politička
 Vladislav Rybka (1871–1920) – český zeměměřič